Hrabowez (ukrainisch ; russische Entsprechung /Grabowez) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Hrabowez (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Hrabowez (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Siedlungsgemeinde Slawske, siehe Hrabowez (Stryj, Slawske)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Landgemeinde Hrabowez-Duliby, siehe Hrabowez (Stryj)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Hrabowez (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Hrabowez (Nemyriw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi, siehe Hrabowez (Tscherniwzi)

siehe auch: Grabowiec